Арион може да се односи на:

 Арион (песник), име пјесника
 Арион (коњ), име коња из старогрчке митологије